Black Hawk abatut (del nom en anglès Black Hawk Down), pel·lícula estatunidenca
 Dinar de Bahrain, de codi ISO 4217 BHD, moneda oficial de Bahrain
 Bhd també és l'abreviatura de Berhad, denominació de les societats anònimes a Malàisia